Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Grant Stafford che ha battuto in finale Chris Haggard 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Leander Paes (semifinali)
 Stéphane Simian (primo turno)
 Grant Stafford (Campione)

 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Wayne Black (quarti di finale)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1996